MID Rosji - Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej
 .MID – rozszerzenie formatu plików dźwiękowych MIDI
 Mentioned in Dispatches – rodzaj nagrody dla żołnierzy brytyjskich
 MID – Maszyna Inżynieryjno-Drogowa opracowana na podwoziu WZT-3
 MID () – przenośne urządzenie internetowe